Minuto de Dios puede referirse a:

Minuto de Dios ,  organización católica sin ánimo de lucro en Colombia.
Minuto de Dios , Barrio ubicado en Bogotá.
Minuto de Dios , estación de bus en Bogotá.
Minuto de Dios , Corporación universitaria con sedes en Colombia.